
Termin -{WD}- ima više značenja.

 -{Western Digital}-, kompanija
 -{WD-40}-, penetrirajući uljani sprej
 WD40 ponavljanje, proteinski domen